Perényi I. János, Dobos Orbán legidősebb fia (†1317/1319)
 Perényi János, Perényi Miklós és Rihnói Synta fia (†1319 előtt)
 Perényi János, Sopron vármegye alispánja (†1381/1383)
 Perényi János, Máramaros és Ugocsa főispánja (†1352 után)
 Perényi János, az előbbi fia
 Perényi János, pohárnokmester (†1396. szeptember 28.)
 Perényi János, Perényi Imre és Katalin fia (†1404 után)
 Perényi János, Perényi Dániel és Serkei Erzsébet fia (†1423 után)
 Perényi János, Ugocsa vármegye főispánja (†1452/1453)
 Perényi János, tárnokmester (†1458)
 Perényi János, ajtónállómester (†1493/1494)
 Perényi János, Perényi István asztalnokmester fia (†1498 után)
 Perényi János, Ugocsa főispánja, Perényi Ferenc tárnokmester fia
 Perényi János, Perényi István, Abaúj vármegye főispánjának fia
 Perényi János, Perényi István és Viczay Jozefa fia
 Perényi János Ugocsa főispánja (†1687)
 Perényi János, Perényi Elek és Perényi Katalin fia (†1807)
 Perényi János, Perényi Bertalan és Kovács Mária fia (1847–1912)
 Perényi János, Perényi Menyhért (†1830 után) és Szaplonczay Zsuzsanna fia
 Perényi János, Perényi Zsigmond és Eleanor Stone fia (1949–)
 Perényi János diplomata

Janos